Диц ():

Топоним
 Диц — город в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Замок Диц — средневековый замок в земле Рейнланд-Пфальц
 Диц — река в Германии.

Фамилия
 Диц, Арсений Козьмич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3843; 12 декабря 1824.
 Диц, Бернард (род. 1948) — немецкий футболист, играл на позиции защитника.
 Диц, Вильгельм фон (1839—1907) — немецкий художник.
 Диц, Генрих Фридрих фон (1751—1817) — немецкий востоковед и библиофил.
 Диц, Джон (1870—1939) — американский стрелок, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира.
 Диц, Иоганн-Христиан — изобретатель мелодиона, клавиарфы.
  (устар. Диц, Екатерина) (1809—1882) — немецкая писательница и поэтесса.
 Диц, Матвей Андреевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5822; 1 декабря 1838.
 Диц, Роберт (1844—1922) — немецкий скульптор.
 Диц, Теодор (1813—1870) — немецкий художник
 Диц, Фридрих Кристиан (1794—1876) — немецкий филолог.
 Диц, Фриц (1901—1979) — немецкий (ГДР) актёр; советским зрителям широко известен как исполнитель роли Адольфа Гитлера.

Аббревиатура
 ДИЦ (компания) — российская компания.

Другое
 Диц — название богов у древних армян; дицуи — название богинь.

См. также

Примечания